AII peut faire référence à :
 Agence de l'innovation industrielle ;
 .